Agostino Ricucci, commissario prefettizio in funzione di sindaco
 Amedeo Ricucci, giornalista e blogger italiano
 Antonio Ricucci(alias Infernale) – asceta del XX° secolo 
 Stefano Ricucci, imprenditore italiano